Дёрне может означать:

Бельгия
  — район Антверпена.
 Дёрне — аэропорт.
  — район Диста.
 Дёрне или  — район Бовешена.
  — железнодорожная станция.

Нидерланды
  — община.
   — малый город.
  — футбольный клуб.
  — железнодорожная станция.
  — канал.